Kirche Kirchberg steht für folgende Kirchengebäude:

in Deutschland:
 Evangelische Kirche Kirchberg (Lahn), Hessen

in Österreich:
 Pfarrkirche Kirchberg an der Pielach, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Pfarrkirche Kirchberg am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Pfarrkirche Kirchberg am Wagram, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Pfarrkirche Kirchberg am Walde, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Pfarrkirche Kirchberg ob der Donau, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Katholische Pfarrkirche Kirchberg bei Linz, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Kaplaneikirche Kirchberg in der Gemeinde Kremsmünster,  Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Pfarrkirche Kirchberg bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Pfarrkirche Kirchberg an der Raab, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Pfarrkirche Kirchberg in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol

in der Schweiz:
 Kirche Kirchberg (Küttigen), Kanton Aargau
 Heiligkreuzkirche Kirchberg, Kanton St. Gallen